Nee oder Née ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Nee (* 1989), US-amerikanische Kajakfahrerin
 Ellen Serwa Nee-Whang (* 1952), ghanaische Diplomatin
 Luis Née (1789–1794), französischer Botaniker in Spanien
 Michael Nee (* 1947), US-amerikanischer Botaniker
 Watchman Nee (1903–1972), chinesischer verfolgter christlicher Prediger

NEE steht als Abkürzung für:
 Net Equipment Effectiveness, eine Kennzahl, siehe  Netto-Gesamtanlageneffektivität
 Netzwerk Europäischer Eisenbahnen e.V.
newly emerging economy, siehe Schwellenland

Siehe auch:
 NE
 Né

Abkürzung